Илије Настасе је освојио турнир. У финалу је победио Мануела Орантеса са 5:7, 6:3, 6:4.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе
Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Синсинатија - мушкарци појединачно
Отворено првенство Синсинатија 1973.